LMS (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Learning management system, zie Elektronische leeromgeving
London, Midland and Scottish Railway, een spoorwegmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk
Landelijk Model Systeem - Nederlands nationaal model voor verkeersprognoses
Leuven Measurement Systems, Leuvens hoogtechnologisch bedrijf